Oskar Munzinger ist der Name folgender Personen:

* Oskar Munzinger (Politiker, 1849) (1849–1932), Schweizer Jurist und Politiker (FDP) 
 Oskar Munzinger (Politiker, 1911) (1911–1983), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdB